Мария-Тереза Хабсбург-Испанска (10 септември 1638 – 30 юли 1683), наричана още Мария-Тереза Австрийска, е испанска инфанта, кралица на Франция и Навара, първа съпруга на крал Луи XIV в.

Произход 
Мария-Тереза е родена на 10 септември 1638 г. в двореца Ескориал, Испания. Тя е дъщеря на крал Филип IV Испански и Елизабет Бурбонска. Като много други Хабсбурги, Мария-Тереза е продукт на серия династически бракове между братовчеди.

Кралица на Франция 
През 1659 кардинал Джулио Мазарини убеждава краля на Испания да предложи дъщеря си Мария-Тереза за съпруга на крал Луи XIV, за бъдеща съпруга на когото е била готвена принцеса Маргарита Савойска. Ана Австрийска, майка на Луи XIV, посреща ентусиазирано избора на Мария-Тереза, тъй като кралицата майка желаела синът ѝ да се обвърже с друг член на рода на Хабсбургите, представител на който е самата Ана.

След продължителни преговори между френския и испанския двор е постигнато споразумение за подписването на предбрачен договор, според който испанската инфанта получава огромна зестра, в замяна на което Мария-Тереза се съгласява тя и децата ѝ да бъдат лишени от всякакви права върху испанската корона.

Мария-Тереза и Луи XIV са венчани в присъствието на испанския крал на 9 юни 1660 г. в град Бидасоа на остров Фесантс, Испания. Младоженците са първи братовчеди както по майчина, така и по бащина линия. Бащата на Луи XIV, Луи XIII, e брат на майката на Мария-Тереза, Елизабет Бурбонска, а майката на Луи XIV, Ана Австрийска, е сестра на бащата на Мария-Тереза.

Мария-Тереза била прекалено ниска, приличала на джудже и имала типичните хабсбургски устни – продукт на поколения кръвосмесителни бракове на Хабсбургите. Въпреки че не страдала от ментални и физически недъзи, като много свои роднини, Мария-Тереза била инфантилна и простовата. Тя никога не научава добре френски език, а испанският ѝ акцент дразнел придворните на френския крал. Тъй като новата кралица нямала никакви политически амбиции и литературни интереси, дните ѝ преминават в молитви и игра на карти.

През първата година на брака им Луи е верен на съпругата си, но дружелюбието и непорочността на Мария-Тереза не могли да задържат дълго вниманието на краля. Така кралицата често се оказвала последната, която научавала за новите любовници на Луи. Въпреки че кралят почти всяка вечер бил в леглото ѝ, Мария-Тереза постоянно се чувствала пренебрегната.

Само на няколко пъти през 1667, 1672 и 1678 на кралицата ѝ се налага да изпълнява активна политическа роля, когато като регент тя замествала краля, докато той бил на бойното поле.

Мария-Тереза умира на 30 юли 1683 г. във Версай, като дълго се носили слухове, че е била отровена от лекарите си, за което обаче няма никакви доказателства. Днес се смята, че кралицата е починала от рак, който се е развил в огромен тумор.

Известни реплики 
 Когато попитали Мария-Тереза дали намира мъжете в Испания за привлекателни, тя отговорила: „Как може да намирам мъжете в Испания за привлекателни? Там няма друг крал освен баща ми!“
 След смъртта ѝ кралят възкликнал: „Това е единственият случай, в който тя ме е отвращавала!“
 Предполага се, че Мария-Тереза е произнесла прословутата фраза „Като нямат хляб, да ядат пасти“, сто години преди мълвата да припише тези думи на Мария-Антоанета.

Наследници 
Мария-Тереза и Луи XIV имат шест деца:
 Луи дьо Бурбон, велик дофин на Франция (1661 – 1711)
 Анна-Елизабет, мадам роял (починала 1662)
 Мария-Анна, мадам роял (починала 1664)
 Мария-Тереза Френска, мадам роял (1667 – 1672)
 Филип-Шарл, херцог Д'Анжу (1668 – 1671)
 Луи-Франсоа, херцог Д'Анжу (починал 1672)

Предци

Източници 

Семейство на Луи XIV
Испанска аристокрация
Испански инфанти
Наварски кралици
Френски кралици
Хабсбурги